Il singolare del torneo di tennis US Clay Court Championships 1978, facente parte del WTA Tour 1978, ha avuto come vincitrice Dana Gilbert che ha battuto in finale Viviana Segal 6-2, 6-3.

Teste di serie 

 Mima Jaušovec (primo turno)
 Virginia Ruzici (terzo turno)
 Kathy May-Teacher-Paben (primo turno)
 Janet Wright (semifinali)

 Laura duPont (secondo turno)
 Dana Gilbert (semifinali)
 Yvonne Vermaak (secondo turno)
 Jeanne Duvall (quarti di finale)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

US Clay Court Championships 1978